Carl eller Karl Braun henviser til flere personer, blandt andre:

 Carl Braun (komponist)
 Karl Braun (politiker)
 Karl Braun von Braunthal
 Karl Ferdinand Braun